Eibental bezeichnet:

 den nordischen Götterpalast Ydalir
Siehe auch 
 Eibenthal